Commodore steht für:

 Kommodore, Dienstgrad bzw. Funktionsbezeichnung in den Luft- bzw. Seestreitkräften einiger Staaten
 Commodore (Radsportteam), deutsches Radsportteam
 Commodore (Royal Navy), Rang der Royal Navy
 Commodore International, ein ehemaliges Computerunternehmen
 Commodore Records, US-amerikanisches Jazz-Label
 Commodore Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Opel Commodore, ein deutsches Auto
 Holden Commodore, ein australisches Auto
 Hudson Commodore, ein amerikanisches Auto
 Mike Commodore (* 1979), ein kanadischer Eishockeyspieler
 Hanseat Kommodore, eine von 1975 bis 1985 gebaute Segelyacht der Asmus KG Yachtbau

im NRHP gelistete Objekte:
 Commodore Historic District, in Commodore, Pennsylvania, ID-Nr. 94001057
 Commodore Hotel, in Portland, Oregon, ID-Nr. 84003076
 Commodore Hull School, in Shelton, Connecticut, ID-Nr. 83001251
 Commodore Perry Hotel, in Toledo, Ohio, ID-Nr. 97001240
 Commodore Theatre, in Portsmouth, Virginia, ID-Nr. 97000203

Sonstiges:
 Der Kommodore (Film)